Jorge Gastón Garatea Yori (Lima, 17 de noviembre de 1940) es un sacerdote peruano de los Sagrados Corazones. Fue presidente de la "Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza", con la que participó también en el "Acuerdo Nacional". Actualmente se desempeña como Asesor en temas de Responsabilidad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Biografía 
Gastón Garatea nació en Lima, el 17 de noviembre de 1940. De joven estudió en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta. Más adelante estudió Teología en Chile y fue ordenado sacerdote por la Congregación de los Sagrados Corazones. Ha sido miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y profesor del Instituto de Estudios Teológicos Juan XXIII de Lima.

En mayo de 2012, tras asumir públicamente posturas contrarias a la doctrina de la Iglesia Católica sobre las uniones civiles entre personas del mismo sexo y el celibato sacerdotal, Garatea fue prohibido de ejercer como sacerdote en su diócesis, no siendo renovada su licencia ministerial por el cardenal arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. Esto generó diversas manifestaciones en apoyo tanto a Garatea  como a Cipriani.

El día 29 de marzo de 2018, el Cardenal Cipriani volvió a conceder las licencias a Gastón Garatea para poder ejercer su ministerio presbiterial sin restricciones en la Arquidiócesis de Lima.

Referencias 

Religiosos de Perú
Sacerdotes católicos de Perú
Miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú)